Toponímia
 Seebek (Osterbek), afluent del llac Bramfelder See i afluent de l'Osterbek a Hamburg
 Seebek o Rönne (Alster), afluent de l'Alster
 Seebeck-Strubensee, municipi a Brandenburg
 Biografies
 Thomas Johann Seebeck (1770-1831), físic alemany
 Sven Seebeck, futbolista
 Miscel·lània:
 Efecte Seebeck, efecte termoelèctric descobert per a Thomas Johann Seebeck
 Schickau Seebeck Werft, drassanes a Bremen